Georg Heinrich Berkhan ist der Name folgender Personen:

* Georg Heinrich Berkhan (Theologe) (1747–1795), deutscher Theologe und Pastor
 Georg Heinrich Berkhan (Jurist) (1794–1868), deutscher Jurist und Politiker